Recto-verso ou Recto Verso peut faire référence à :
 recto et verso, les deux faces d’une page de papier ;
 Recto Verso, magazine d’information québécois ;
 Recto-verso, émission française de Paul Amar ;
 Recto-verso, film français de 1999 de Jean-Marc Longval ;
 Recto Verso, radio libre française en fonction de 1982 à 1995 ;
 Recto Verso, album de Paradis sorti en 2016.